Eyken ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter van der Eyken (* 1992), belgischer Windsurfer
 Ernest van der Eyken (1913–2010), belgischer Komponist, Dirigent und Bratschist
 Heinrich van Eyken (1861–1908), deutscher Komponist und Musiktheorielehrer
 Jan Albert van Eyken (1823–1868), niederländischer Komponist und Organist